Liste der Premierminister von Armenien seit dem Jahr 1918, zur Zeit der unabhängigen Demokratische Republik Armenien bis heute. 1920 bis 1990 gab es dieses Amt nicht, da Armenien ein Teil der Sowjetunion war. Im Jahr 1990, während der Armenischen SSR wurde das Amt wieder eingesetzt und bekam nach Ausrufung der Republik Armenien immer mehr Bedeutung.

Premierminister von Armenien 

!
Armenien